Ел Кајако има више значења:

 Ел Кајако (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кајако (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику